Other Covers è un album discografico di James Taylor, uscito nell'aprile 2009.

Tracce

Collegamenti esterni 
 
 Other Covers su Amazon